Lazdona (Lasdona) – bogini lasów z mitologii litewskiej
 Lazdona – wieś na Łotwie
 lazdona – człon rodzajowy polskich nazw zwyczajowych niektórych motyli:
 lazdona brzezinówka (Brachionycha nubeculosa)
 lazdona lipówka (Asteroscopus sphinx)
 lazdona księżycówka (Minucia lunaris)